Az 1963-as Tour de France volt az 50. francia körverseny. 1963. június 23-a és július 14-e között rendezték. Jacques Anquetil a verseny előtt beteg volt, ezért az első szakaszokon gyengébben teljesített. A bajnoki címre Raymond Poulidort és Federico Bahamontest tekintették esélyesnek. Seamus Elliott versenyző a harmadik a szakaszon nyert és az első ír volt aki viselhette a sárga trikót. Gilbert Desmet a hatodiktól a tizenhatodik szakaszig vezetett összetettben. Bahamontes csak a következő részen került az élre 3 másodperces előnnyel. Jacques Anquetil a második egyéni sprintversenyt is megnyerte, most harmadszor egymásután és összesítésben negyedszer lett bajnok.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France